Stetigkeit bezeichnet

 in der Mathematik eine Eigenschaft von Funktionen, siehe Stetige Funktion
 für andere Bedeutungen siehe Kontinuität